Didon ist der Familienname folgender Personen:
 Dwayne Benjamin Didon (* 1994), Schwimmer von den Seychellen
 Henri Didon (1840–1900), französischer Dominikaner

Didon ist außerdem:
 Didon (Seekabel), zwischen Tunesien und Italien

Siehe auch:
 Didion